McMinnville kan syfta på:

 McMinnville, Oregon
 McMinnville, Tennessee